Энта́льцев — русская фамилия. Известные носители:

 Энтальцев, Валерий Васильевич (1959—2018) — советский и российский тренер по боксу;
 Энтальцев, Михаил Юрьевич (род. 1977) — игрок в хоккей с мячом, вратарь сборной Германии.